Ihaddaden, pluriel de "aheddad", qui veut dire forgeron en Kabyle est un quartier de la ville de Bejaïa, en Algérie ; c'était jadis un endroit isolé et paisible où il y avait des fermes, qui appartenaient aux familles Boucherba et surtout Haddad, dont elle prit le nom, et des oliviers à perte de vue; ce quartier abrite notamment les cités des 600 logements, 300 logements, 200 logements et des 1000 logements.
Pour ce qui est des 600 logements, beaucoup de logements furent habités par des coopérants étrangers, notamment des enseignants du second degré mais aussi des enseignants universitaires depuis la création du centre universitaire de Béjaïa, site de Targa Ouzemmour en 1983.

Histoire 
Ce quartier a été fondé entre la fin des années 1970 et le début des années 1980 (il y avait d'immenses chantiers de bâtiments).

Notes et références 

Béjaïa